Észak-Macedónia
 Malino, falu Sveti Nikole községben, a Vardari körzetben

 Horvátország
 Malino, falu Oriovac községben, Bród-Szávamente megyében